Hyalopyrgus brevissimus är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1890.  Hyalopyrgus brevissimus ingår i släktet Hyalopyrgus och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
brevissimus